

Geografia 
 Lago Benedetto – lago della Val d'Avio

Onomastica 
 Benedetto – nome proprio di persona maschile
 Benedetto – cognome italiano

Persone 
Nome
 Benedetto – vescovo di Savona nell'VIII secolo
 Benedetto – vescovo di Novara nell'VIII secolo
 Benedetto – arcivescovo di Edessa nel 1098
 Benedetto – religioso e scrittore italiano del XII secolo
 Benedetto da Maiano, architetto e scultore italiano
 Benedetto da Norcia, santo italiano, fondatore del monachesimo e patrono d'Europa.
Cognome
 Darío Benedetto – calciatore argentino
 Lino Benedetto – pianista e compositore italiano
Luigi Foscolo Benedetto – critico letterario, accademico e francesista italiano
 Maria Benedetto – presbitero francese
 Umberto Benedetto – regista italiano

Pagine correlate
Di Benedetto
Papa Benedetto
Benedetti